Un pilier est un élément stable capable de supporter. Il peut désigner plusieurs éléments :
 dans une construction, le pilier est un organe de structure verticale supportant du poids, (tout élément autre que la colonne),
 dans une mine, le pilier est une portion restante du sol non décavé dans une galerie qui sert de support au plafond,
 dans une organisation sociale, le pilier est une personne qui apporte une stabilité notable permanente à l'organisation,
 dans le domaine du sport :
 au rugby à sept, le poste de pilier,
 au rugby à XIII, le poste de pilier,
 au rugby à XV, le poste de pilier,
 en équitation, un pilier est un poteau utilisé pour le dressage des chevaux,
 dans le français courant, le pilier de bar est une personne qui passe son temps au café, au bar.
 au sens figuré, il désigne un élément fondamental et nécessaire sur lequel repose un individu, un principe, etc.
 dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le pilier était un « Bailli  conventuel », dirigeant l'une des langues, principales divisions administratives de l'Ordre.
 en anatomie, le pilier assure une fonction de soutien (les arcs palato-glosse et pharygien du voile du palais, les piliers de la scapula, les piliers du clitoris, les piliers musculaires, etc.)